Хороманский — фамилия.

Известные носители 
 Хороманский, Василий Михайлович (1860—после 02.1921) — русский военный юрист, генерал-майор.
 Хороманский, Станислав Костка — польский римско-католический священнослужитель, Архиепископ Варшавский (1837–1838).